Новокопылово — село в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения «Новокопыловский сельсовет». Население — 831 человек (2009).

История 
Новокопылово было основано в 1774 году и получило своё название по фамилии одного из первых поселенцев. В прошлом, параллельно с современным названием, использовалось также альтернативное — Вилашкино.

География 
Село находится на северо-востоке Алтайского края, в юго-западной части Заринского района, на берегах реки Казанка (приток реки Чумыш). Абсолютная высота — 206 метров над уровнем моря.
Расстояние до районного центра (города Заринск) — 10 км (по прямой) или 14 км (по автодороге).

Население

Инфраструктура 
В Новокопылово имеется средняя общеобразовательная школа (МКОУ «Новокопыловская средняя общеобразовательная школа»), детский сад, дом культуры, медпункт,отделение почтовой связи.
Уличная сеть села включает в себя 7 улиц и 1 переулок.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района